Bungo může znamenat:
 Provincie Bungo – stará japonská provincie ležící na východě ostrova Kjúšú,
 Bungo (průliv) – průliv oddělující od sebe japonské ostrovy Kjúšú a Šikoku.